Natula är ett släkte av insekter. Natula ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Natula